Julien Ingrassia (ur. 26 listopada 1979 w Aix-en-Provence) – francuski pilot rajdowy Sébastien Ogiera. Jeden z najbardziej utytułowanych pilotów rajdowych świata. Jest ośmiokrotnym rajdowym mistrzem świata. 

Debiutował jako pilot w Rajdzie Cévennes w listopadzie 2002. Od 2004 do 2005 był partnerem Francka Chellet. Od 2006 do 2021 pilot Sébastien Ogier. W 2007 zwyciężył z Ogierem w Pucharze Peugeota 206 i 2008 w rajdowych mistrzostw świata w kategorii Junior. W sezonie 2011 z Ogierem był w zespole Citroen Junior Rally Team w rajdowych mistrzostwach świata. Wraz z Sébastien Ogiera byli w kilku zespołach takich jak: Volkswagen Motorsport, M-Sport Ford World Rally Team, Citroën Total WRT oraz ostatni jego zespół to TOYOTA GAZOO Racing WRT

W 2021 roku ogłosił przejście na emeryturę, był to jego ostatni sezon jako pilot Sébastien Ogiera.

Starty w rajdach WRC jako pilot Sébastiena Ogiera 

|}

Przypisy 

Urodzeni w 1979
Ludzie urodzeni w Aix-en-Provence
Francuscy piloci rajdowi